Чемпіона́т Норве́гії з футбо́лу, Елітесеріен — футбольні змагання в Норвегії. Організовується Норвезьким футбольним союзом. У 1937—1948 роках чемпіонат називався Norgesserien (), в 1948—1962 — Hovedserien (), 1963—1990 — Førstedivisjon (), 1991—2016 — Tippeligaen (), з 2017 року сучасна назва.

Формат 

Починаючи з 1995 року в змаганні беруть участь 14 команд. Двоколовий турнір проходить за схемою «весна-осінь». За підсумками сезону команди, що зайняли останні 2 місця, вибувають у 1 дивізіон; команда, що зайняла 12-те місце, грає 2 перехідних матчі з 3-ю командою 1 дивізіону за право залишитися в Елітесеріен.

З сезону 2009 року число учасників розширилося до 16, тому в сезоні 2008 вибула тільки одна команда.

Чемпіони та призери

Статистика перемог

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті Норвезького футбольного союзу  
 Сторінка асоціації на сайті УЄФА